Pailou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pailou (socken i Kina, Hunan), 
 Pailou (socken i Kina, Sichuan), 
 Pailou (socken i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar